Samal kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Samal River, vattendrag, Centrala Luzon, Province of Bataan, 
 Samal (kommunhuvudort i Filippinerna, Centrala Luzon, Province of Bataan, lat 14,77, long 120,54), 
 Samal, ort, Province of Davao del Norte, 
 Samal (kommun), Centrala Luzon, Province of Bataan, 
 Island Garden City of Samal, kommun, Davaoregionen, Province of Davao del Norte,

Iran 

 Sarmal, ort, Bushehr, 
 Samal-e Shomālī, ort, Bushehr, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar